Bätschmann ist der Familienname folgender Personen:
 Jürgen Bätschmann (* 1957), Schweizer Handballspieler
 Oskar Bätschmann (* 1943), Schweizer Kunsthistoriker

Siehe auch:
 Petzschmann